Hamahang ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Ahmad Hamahang (1936–2012), afghanischer Sänger
 Sultan Ahmad Hamahang (* 1967), afghanischer Musiker